Илинка — река в Татарстане.

 Илинка (Мария Илинка Бэчилэ) — румынская певица.

См. также

 Ильинка